Суперкубок Малайзії з футболу 2019  — 34-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 лютого 2019 року між чемпіоном Малайзії клубом Джохор Дарул Тазім та володарем кубка Малайзії клубом Перак.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на footballdatabase
 Матч на transfermarkt
 Матч на soccerway

2019
Малайзія
Лютий 2019
2019 у малайзійському спорті